Radio Plus peut désigner :
 Radio Plus Agadir, une radio marocaine qui émet à Agadir au Maroc ;
 Radio Plus Belgique, une radio locale belge qui émet à Liège en Belgique ;
 Radio Plus France, une radio locale française qui émet à Douvrin dans l'ex bassin minier en France ;
 Radio Plus Marrakech, une radio marocaine qui émet à Marrakech au Maroc ;
 Radio Plus (Pays de Savoie), une radio locale française émettant en Savoie et en Suisse ;
 la station de radio fictive dans laquelle se déroule l'intrigue du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

Homonymie